1396 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 1396 км (Приволжская железная дорога) — остановочный пункт Приволжской железной дороги на линии Верхний Баскунчак — Астрахань в Харабалинском районе Астраханской области, в 8 км от районного центра Харабали. Код 617810.
 1396 км — остановочный пункт Куйбышевской железной дороги, село Большая Устюба, Буздякский район, Башкортостан. Код 651154.